Финалисасьон 2013 () — 78-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 11 декабря, а ответный состоялся 15 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2013 на rsssf.com

2013
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2013 году